Colorado River Bridge ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Colorado River Bridge (Colorado), NRHP-Nr. 02001154
 Colorado River Bridge (Texas), NRHP-Nr. 93000117

Siehe auch:
 Mike O’Callaghan-Pat Tillman Memorial Bridge (auch Colorado River Bridge), Brücke von Arizona nach Nevada, Vereinigte Staaten